Абду-ль-Азиз (, ’абду-ль-’ази́зу) — двусоставное мужское имя арабского происхождения. Имя Абдул-Азиз состоит из двух слов Абд (слуга, раб) и аль-Азиз (Всемогущий), в переводе с арабского означающее «слуга Всемогущего», «раб Всемогущего».

Абду-ль-Азиз
 Абдул-Азиз ибн Муса (ум. в марте 716) — арабский государственный деятель, военачальник, вали аль-Андалуса в 714—716 годах.
 Абдул-Азиз аз-Захир Биамриллах (1176—1226) — багдадский халиф из династии Аббасидов, сын Ахмад ан-Насира.
 Абдул-Азиз ибн Мухаммад (ум. 1803) — второй правитель первого саудовского государства (Дирийский эмират) (1765—1803).
 Абдул-Азиз (1830—1876) — 32-й султан Османской империи, правивший в 1861—1876 годах.
 Мулай Абд аль-Азиз (Абд аль-Азиз IV, 1878—1943) — султан Марокко с 1894 по 1908 годы
 Абдул-Азиз ибн Сауд (1880—1953) — основатель и первый король Саудовской Аравии (1932—1953).
 Абдул-Азиз аль-Рашид (1887—1938) — кувейтский историк, журналист, педагог, просветитель, поэт, научный писатель и мусульманский миссионер.
 Мехмед Абдул-Азиз (1901—1977) — 40-й глава дома Османа с 1973 по 1977 год.
 Рантиси, Абдель Азиз (1947—2004) — преемник шейха Ахмеда Ясина в качестве неофициального лидера движения «Хамас».
 Абдул-Азиз ибн Мьятт (1950) — британский общественный деятель.
 Абдулазиз аль-Джануби — саудовский футболист, защитник.
 Абдулазиз аль-Хатран — саудовский футболист, защитник клуба «Аль-Вахда» из Мекки.
 Абдулазиз, Юсуф — нигерийский футболист, нападающий.

Арабские имена